Pittenger ist der Familienname folgender Personen:

 John Pittenger (1930–2009), US-amerikanischer Politiker
 Norman Pittenger (1905–1997), US-amerikanischer Theologe
 Pinky Pittenger (1899–1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Robert Pittenger (* 1948), US-amerikanischer Politiker